RDMA steht als Akronym für:

 Remote Direct Memory Access, Speicherdirektzugriff über Netzwerk
 Radio Disney Music Award, jährliche Preisverleihung von Radio Disney

Abkürzung